Robert Evans o Bob Evans pueden hacer referencia a:

 Robert Evans, productor de cine estadounidense.
 Robert W. «Bob» Evans, baloncestista estadounidense.
 Robert Neville Anthony «Bob» Evans, piloto de automovilismo británico.